Carne puede referirse a:
carne, el alimento proveniente de tejidos animales;
carne roja
carne de vacuno
carne de ternera
carne de cordero
carne de cabra
carne de venado
carne de cerdo (si es adulto)
carne de avestruz
carne blanca
carne de pollo
carne de pescado
carne de cerdo (si es cochinillo)
carne de caza
carne de perro
carne de gato
carne de caballo

Carne sintética o carne artificial puede hacer referencia a:
Carne cultivada, investigación para la producción de carne animal a través de un proceso in vitro que evitaría el sacrificio de animales.
Sucedáneo de carne, producto alimenticio con cualidades y características químicas similares a las de la carne.

carne de soya
carne, término teológico que designa a uno de los tres enemigos del alma; 
carne, término usado en micología para indicar la parte interna de un basidiocarpo en un hongo.
carne de un fruto o tubérculo.
carne de cañón, expresión para designar personas a las que se expone deliberadamente a algún peligro;
Carne, película argentina de 1968, dirigida por Armando Bo.

Enlaces externos